Ane (Overijssel), een buurtschap in de gemeente Hardenberg in de Nederlandse provincie Overijssel
Ane (film), een Spaanse film uit 2020, geregisseerd door David Pérez Sañudo